La saison 2020-2021 de Challenge League est la  du championnat de Suisse de deuxième division, après la Super League. Le championnat oppose en matchs aller-retour (deux fois, donc quatre parties contre chaque équipes) dix clubs dont un relégué de Super League, le vainqueur du barrages ainsi qu'un promu de Promotion League. Le vainqueur est promu, le deuxième est qualifié pour un barrage en matchs aller-retour face au neuvième de Super League et le dernier descend en Promotion League.

Les 10 clubs participants

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Première phase

Seconde phase

Statistiques

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, au deuxième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2021-2022 tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League.

Le FC Sion reste en Super League grâce à sa victoire au match aller et malgré la défaite au retour, tandis que le FC Thoune reste en Challenge League pour la saison prochaine.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2020-2021

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2020-2021
Suisse M2
Championnat M2
Football M2